Гри́днєв () — російське прізвище. Походить від «гри́день», «гридь» — князівський дружинник у Київській Русі.

Персоналії 
 Віталій Гриднєв (1908—1990) — український учений-металознавець
 Наталія Гриднєва (* 1947) — українська піаністка, педагог. Дочка Віталія Гриднєва

Російські прізвища